Rio Aabach (Afte) — rio da Alemanha, que é afluente do rio Afte
 Rio Aabach (Greifensee) — rio da Suíça, que desagua no lago Greifensee, no cantão de Zurique
 Rio Aabach — também da Suíça, que deságua no lago Hallwilersee, no cantão de Argóvia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos